Sebastiaan van Luxemburg (-1569), zoon van Frans van Luxemburg, burggraaf van Martigues, en van Charlotte, dochter van René van Brosse, graaf van Penthièvre.
 Sébastien van Luxemburg (16 april 1992), de jongste zoon van groothertog Hendrik en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg